RJD peut signifier :
 Rashtriya Janata Dal, un parti politique indien.
 RJD, la compagnie des chemins de fer russes.
 Ronnie James Dio, chanteur de heavy metal anglais.
en:RJD